Francisco Ascaso (1901–1936), militant anarcho-syndicaliste espagnol membre de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
 Joaquín Ascaso (1906-1977), militant anarcho-syndicaliste espagnol, président du Conseil régional de défense d'Aragon entre 1936 et 1937.
Ascaso est également le nom d'une célèbre colonne antifasciste partie de Barcelone pendant la guerre d'Espagne, la colonne Ascaso.